Osoby o tym nazwisku:
 Joanna Pinińska – polska geolog
 Maria Pinińska-Bereś – polska rzeźbiarka i performerka